Милова — женская форма фамилии Милов. Известные носительницы:
 Милова, Алика (род. 2002) — эстонская певица и автор песен. 
 Милова, Лидия Александровна (1925—2006) — советская и российская художница, живописец и график.
 Милова, Наталья Васильевна (1923—2009) —  советский и российский архитектор.
 Милова, Элеонора Абрамовна (род. 1933) — советский сценарист.